Überberg ist der Name folgender Orte:

 Überberg (Altensteig), Ortsteil von Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Überberg (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Übersberg